Paramenisporopsis är ett släkte av svampar. Paramenisporopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paramenisporopsis